Dichiarazione del Cairo, 1943
Dichiarazione del Cairo dei Diritti Umani dell'Islam, 1990
Dichiarazione del Cairo per l'Eliminazione delle Mutilazioni Genitali Femminili, 2003